Stanisław Bednarski (jezuita)
 Stanisław Bednarski (oficer)